Velika nagrada Kanade 1997 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 15. junija 1997.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:18,095
|
|-
! 2
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:18,108
| +0,013
|-
! 3
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:18,388
| +0,293
|-
! 4
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1:18,464
| +0,369
|-
! 5
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:18,466
| +0,371
|-
! 6
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 1:18,750
| +0,655
|-
! 7
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1:18,869
| +0,774
|-
! 8
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:18,899
| +0,804
|-
! 9
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:18,916
| +0,821
|-
! 10
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 1:19,034
| +0,939
|-
! 11
| 8
|  Alexander Wurz
| Benetton-Renault
| 1:19,286
| +1,191
|-
! 12
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:19,503
| +1,408
|-
! 13
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:19,622
| +1,527
|-
! 14
| 19
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 1:20,102
| +2,007
|-
! 15
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 1:20,129
| +2,034
|-
! 16
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 1:20,175
| +2,080
|-
! 17
| 18
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 1:20,336
| +2,241
|-
! 18
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 1:20,357
| +2,262
|-
! 19
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 1:20,370
| +2,275
|-
! 20
| 21
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 1:20,370
| +2,275
|-
! 21
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:20,491
| +2,396
|-
! 22
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1:21,034
| +2,939
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 54
| 1:17:40,646
| 1
| 10
|-
! 2
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 54
| + 2,565 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 54
| + 3,219 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 54
| + 3,768 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 54
| + 4,716 s
| 13
| 2
|-
! 6
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 54
| + 36,701 s
| 19
| 1
|-
! 7
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 54
| + 37,753 s
| 5
|  
|-
! 8
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 53
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 53
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 53
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 11
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 51
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 46
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 42
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 8
|  Alexander Wurz
| Benetton-Renault
| 35
| Prenos
| 11
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 33
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 32
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 14
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 5
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 0
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 0
| Zavrten
| 21
|  
|}

Opombe 

V 54. krogu je bila dirka ustavljena zaradi nesreče Oliviera Panisa.

Formula 1 sezona 1997
1997